EVN puede referirse a:
 Ejército de Vietnam del Norte.
 Aeropuerto Internacional de Zvartnots (Armenia), en su código IATA.
 European VLBI Network.
 EVN Group (Energieversorgung Niederösterreich) uno de los principales proveedores energétics austríacos.